Хеш-сумма (хеш, хеш-код) — результат обработки данных хеш-функцией.

В криптографии хеш-сумму используют как подпись сообщения ().

Применения 

Значение хеш-суммы может использоваться для проверки целостности данных, их идентификации и поиска (например в P2P-сетях), а также заменять собой данные, которые небезопасно хранить в явном виде (например, пароли, ответы на вопросы тестов и т. д.). Также алгоритмы хеширования используются для проверки целостности и подлинности файлов.

Запись 

Явное значение хеш-суммы, как правило, записывается в шестнадцатеричном виде. Так, утилита md5sum, вычисляющая значение хеш-функции MD5 от заданного файла, выдаёт результат в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр — например, 026f8e459c8f89ef75fa7a78265a0025. Известны другие алгоритмы хеширования:

CRC32 — пример хеш-кода: F6DE2FEA

SHA-1 — пример хеш-кода: 7DD987F846400079F4B03C058365A4869047B4A0

SHA-2 — пример хеш-кода: CA737F1014A48F4C0B6DD43CB177B0AFD9E5169367544C494011E3317DBF9A509CB1E5DC1E85A941BBEE3D7F2AFBC9B1

Примечания

Ссылки 

 ГОСТ Р 34.11-2012. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

Хеширование
Криптография